Molekulska formula -{C4H6N2}- se može odnositi na:
 1-Metilimidazol
 2-Metilimidazol
 4-Metilimidazol
 Fomepizol